Короди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Короди, Андраш (1922—1986) — венгерский дирижёр.
 Короди, Имре (1905—1969) — венгерский шахматист, национальный мастер.